Сакулино — название населённых пунктов в России:

 Сакулино — село в Палехском районе Ивановской области.
 Сакулино — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Сакулино — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Сакулино — деревня в Вяземском районе Смоленской области, Российское сельское поселение, упразднена в 2000 г.
 Сакулино — деревня в Медновском сельском поселении Калининского района Тверской области.
 Сакулино — деревня в Черногубовском сельском поселении Калининского района Тверской области.
 Сакулино — деревня в Кимрском районе Тверской области.